

Пшиборовиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Пшиборовиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства